Jesús Codina
 Jordi Codina, portero que actualmente milita en el APOEL Nicosia FC de la Primera División de Chipre
 Rodolfo Codina
 Germán Codina, alcalde de Puente Alto